Уоррингтон () — город и унитарная единица на севере церемониального графства Чешир. Население города Уоррингтон — 208800 человек.

История 

Унитарная единица образована 1 апреля 1998 года из района бывшего неметропольного графства Чешир (:en:Local Government Commission for England (1992)).

География 
Уоррингтон занимает площадь 180 км². Граничит на севере с церемониальными графствами Большой Манчестер и Мерсисайд, на юге — с унитарными единицами Восточный Чешир, Западный Чешир и Честер, Холтон.

Население 
На территории унитарной единицы Уоррингтон проживают 208 800 человек, при средней плотности населения 1 160 чел./км² (2001 год).

Политика 
Совет унитарной единицы Уоррингтон состоит из 57 депутатов, каждый из которых представляет один из 22 городских районов. В результате последних выборов 34 места в совете занимают лейбористы.

Экономика 
В Уоррингтоне расположена штаб-квартира компании United Utilities, акции которой входят в базу расчёта индекса FTSE 100.

Города-побратимы 
  Нове-Мнесто-над-Метуйи, Чехия

Известные люди 
 Керри Катона — английская певица
 Тим Карри-английский актёр, певец

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт унитарной единицы Уоррингтон

Унитарные единицы Англии (Чешир)
города Англии
города Чешира
Города, основанные в VIII веке